Metodievo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Методиево) :
Metodievo, village bulgare de l'obchtina de Varbitsa, situé dans l'oblast de Choumen ;
Metodievo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch.